Ка́й А́слак Мю́ккянен (; ) — финский политик, депутат Парламента Финляндии (с 2015), член партии Национальная коалиция. В правительстве Сипиля занимал должность министра внутренних дел (2018—2019), а до этого — пост министра внешней торговли и развития Финляндии (2016—2018).

Биография 
Родился в семье  и  (род. 1939), финского политика и государственного деятеля, депутата парламента и одного из руководителей финской государственной телерадиокомпании YLE.

С 2000 по 2001 годы Кай Мюккянен был председателем молодёжного отделения партии Национальная коалиция, а с 2001 по 2008 годы был членом городского совета города Эспоо.

На парламентских выборах 2015 года набрал 5260 голосов избирателей и был избран депутатом Эдускунты, представляя в ней партию Национальная коалиция.

22 июня 2016 года президент Финляндии Саули Нийнистё утвердил его избрание на пост министра внешней торговли и развития Финляндии в правительстве Сипиля после отставки Лениты Тойвакка. Эксперт по вопросам России.

6 февраля 2018 года Мюккянен был выдвинут Коалиционной партией на пост министра внутренних дел вместо Паулы Рисикко, избранной спикером эдускунты. 12 февраля Мюккянен официально вступил в эту должность; на посту министра внешней торговли его сменила .

Семья 
 Жена (с 2007 года) — , ветеринар

Примечания

Ссылки 
 

Министры внутренних дел Финляндии
Депутаты эдускунты